Landbouw, agricultuur
 Teelt (kweekproces)
 cultivator of tandeg, landbouwwerktuig voor het bestrijden van onkruid
 Domesticatie
 Cultivatietheorie, onderzoek naar langetermijneffecten van televisiekijken